В июне 2008 года журнал Rolling Stone опубликовал список 100 величайших гитарных песен всех времён. В него вошли:

См. также 
 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone
 100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone
 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone
 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone

Ссылки 
 The New Issue of Rolling Stone: The 100 Greatest Guitar Songs , rollingstone.com 
 Статья в русском издании Rolling Stone, № 51, сентябрь 2008

100 величайших гитарных песен
100